Das Tashkent Open 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Taschkent. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 10. bis 18. Juni 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Taschkent